Llista d'asteroides del 178001 al 179000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|178001-178100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|178101-178200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|178201-178300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|178301-178400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|178401-178500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|178501-178600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|178601-178700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|178701-178800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|178801-178900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|178901-179000 [ modifica]

|-
|}